La Parroquia Anzoátegui perteneciente al Municipio Morán del Estado Lara, Venezuela. Fue fundada a finales del , anteriormente estuvo adscrita al la población de Parroquia Guárico.
Su fundación estuvo ligada a la población de Guárico por lo cual se deduce que fue en el año de 1620, por Francisco de la Hoz Berrio y Oruña.

Anzoátegui conocido antiguamente con el nombre de “LA CIENAGA” no es producto de la fundación propiamente dicha sino de las llamadas encomiendas y repartimientos. Según las relaciones geográficas de 1578, Juan de Carvajal y su lugarteniente Juan de Villegas, hicieron los repartimientos de las tierras en la recién fundada población de El Tocuyo, y meses más tarde el territorio de los indígenas, realizándose así, las primeras encomiendas , las cuales fueron 50 aproximadamente y es muy probable que dentro de estas se encuentren LA CIENAGA, ya que su encomendero antes de 1600 fue Francisco de San Juan, uno de los 59 hombres que se asentaron y fundaron la población de El Tocuyo con sus respectivas familias.

Sobre el origen del pueblo de Anzoátegui se han tejido varias versiones, la más aceptada es que todo lo que representa el casco del pueblo, era propiedad de un señor de apellido Linarez, el cual dispuso que a la hora de su muerte, sus terrenos (el pueblo hoy en día) fuera donado a la Virgen del Rosario. 
Según esta tradición se ha considerado que la población de Anzoátegui vive en tierras que le pertenecen a la vicaría de la iglesia católica.

Geografía 
Se encuentra al sur del Municipio Morán, a unos 24 km al suroeste de El Tocuyo, su altitud promedio es de 1400 msnm, siendo su punto más alto el Cerro el Diablito ubicado a 2479 msnm a 5 km al este de la Población de Anzoátegui.
La situación astronómica es de 9.º 36`13.25" O y 69º53`49.23" (Plaza Bolívar). Limita por el Norte con la Parroquia Bolívar (El Tocuyo), al sur con el Estado Portuguesa, al este con la Parroquia Hilario Luna(Villanueva) y al oeste con la Parroquia Humocaro.
El Clima es de Montaña Tropical, aunque en algunas áreas colindantes con la Parroquia Bolívar (El Tocuyo) es Xerófilo.

Vegetación 
La vegetación en esta Parroquia depende del principal agente de nuestro Trópico; la altitud. Así tenemos que en el área que cubre el Norte y Este de la Parroquia que colinda con la carretera vía a Humucaro Bajo y Alto cuya altitud no llega a los 1000 msnm, la vegetación es la misma que la del valle de El Tocuyo, tunas, bosque xerófilo, yabos, orégano, cujíes.

En aquellas Zonas cuya altitud supera los 1000 msnm, la vegetación cambia y se vuelve más densa, con diferentes especies de árboles como el Guamo, Artiga, Cedro. Es de tomar en cuenta que desde los años 80 se planificó todo un plan para reforestar con especies no autóctonas como el pino Caribe para la preservación de los suelos que tendían a erosionarse.

El signo distintivo de Anzoátegui es su hermoso valle incrustado en plena Cordillera. En el pasado era una Ciénaga, de allí que se le llame La Ciénaga (Así aparece en algunos mapas e incluso en la enciclopedia Encarta). Para mediados del  fue colonizado por familias de Inmigrantes Italianos como los Bruni Celli. Se cultivó la caña de azúcar pero las condiciones ambientales hicieron desfavorable este cultivo. En la actualidad es el principal centro productor de papas en Venezuela. Se siembra el tomate, café, pimentón, maíz, pepino, entre otros.

Geología 
Corresponde a suelos del Cretáceo y del Pleistoceno, con abundancia de rocas silíceas, gran variedad de areniscas (arkose, conglomerados, limonitas, dolomitas, chert) así como calcitas . Se explotan minas de Sílice.
Igualmente esta parroquia se ve afectada por la falla de Boconó la cual se manifiesta en la orografía

Población 

Sus principales centros poblados son: Anzoátegui (Capital de la Parroquia), Sabana Grande, El Ramal o Potrero de la Virgen, Sanarito, La Trinidad, La Boca, Los Membrillos, El Rodeo, Cerro Gordo.
La cultura de esta región está ligada a la religión por medio de la veneración a la Virgen del Rosario, fiesta que se celebra en octubre de cada año. También la fiesta de San Isidro Labrador.
La comida de la región autóctona son los dulces de cabello de ángel, panes dulces, entre otros.
Posee 1 Instituto de Educación Media, La U.E."Zazarabicoa" "www.zazarabicoa.com.ve" la cual funciona en la Capital de la Parroquia. También existen escuela en todos los caseríos que componen esta Parroquia del Núcleo Escolar Rural 478b

Turismo 
Los visitantes de esta región quedan encantados con los maravillosos escenarios que ofrece el paisaje de Anzoátegui. Desde el sector Cerro Gordo se practica el paracaidismo con parapente, el clima del pueblo no supera los 20 °C por lo cual es muy fresco.

Entre los lugares preferidos están: La Cruz, La Cascada, La Montañuela, El Rodeo, La Iglesia,y más..

Personajes 
La Parroquia Anzoátegui ha sido cuna de importantes personajes de la vida venezolana, entre ellos tenemos a Alirio Ugarte Pelayo, Argimiro Bracamonte, Blas Bruni Celli, entre otros.

Enlaces externos 
 Gobernación del Estado Lara

Parroquias del estado Lara
José Antonio Anzoátegui